Будовесть — топоним:

 Будовесть — река в Шумилинском районе Витебской области, приток реки Оболь
 Будовесть — озеро в Шумилинском районе Витебской области в бассейне реки Сечна